Australian Open 2022 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 10–14 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2022
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet